16-й чемпионат СССР по шахматам проходил с 10 ноября по 13 декабря 1948 года в Москве. Звание чемпиона было присвоено обоим победителям.

Турнирная таблица

Ссылки 

Чемпионаты СССР по шахматам
1948 год в шахматах
1948 год в Москве
Шахматные турниры в Москве